Пріорат може мати такі значення:
 Пріорат — орган міського управління італійських міських комун, а також найменування відповідної системи влади в ранніх комунах Італії;
 Пріорат — орган управління в деяких лицарських орденах.
 Пріорат сіону — таємне товариство;
 Пріорат — скорочена назва Пріоратського палацу в Гатчині;
 Пріорат — виноробний регіон в Іспанії ;
 Пріорат — монастир, підпорядкований Абатство; посаду, і гідність Пріора.

Див. також 

 Пріор
 Пріорато
 Пріорство
 Пріорат Серрабони

багатозначні терміни